Хорхе Луис Пила () кубански је глумац.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Кубански глумци